Геза Надь (; 29 декабря 1892, Шаторальяуйхей, Австро-Венгрия — 13 августа 1953, Капошвар, ВНР) — венгерский шахматист, международный мастер (1950).

Чемпион Венгрии 1924 года. В составе сборной Венгрии дважды побеждал на шахматных олимпиадах: в 1927 и в 1928 годах.

Литература

Ссылки 
 Выступления Гезы Надя на шахматных олимпиадах

Шахматисты Венгрии
Победители шахматных олимпиад